Le nom Lee a été utilisé pour sept cyclones tropicaux dans le monde entier.

Atlantique nord 

Dans l'Atlantique, il a remplacé le nom Lenny à partir de 1999.

 La tempête tropicale Lee (2005), une tempête tropicale minimale et de courte durée ;
 La tempête tropicale Lee (2011), une forte tempête tropicale qui a touché terre en Louisiane. La dépression extra-tropicale qu'elle a donné a provoqué des inondations catastrophiques dans le nord-est des États-Unis ;
 L'ouragan Lee (2017), un ouragan de catégorie 3 qui a passé sa vie en mer ne faisant aucun dégât.

Pacifique occidental 

 Le typhon Lee (1981) (T8129, 29W, Dinang), une tempête de catégorie 2 qui a causé la mort de 188 personnes aux Philippines ;
 La tempête tropicale Lee (1985) (T8509, 09W, Huling) qui a frappé la Corée du Nord ;
 La tempête tropicale Lee (1988) (T8822, 18W, Ningning)

Océan Indien 
 Cyclone tropical Lee-Ariel (2007) dans le sud-ouest de l'océan Indien.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme